W sezonie 1973/1974 nie odbywały się rozgrywki na poziomie makroregionalnym, trzeci poziom rozgrywkowy stanowiły rozgrywki Klasy Okręgowej.

Podsumowanie

Ligi okręgowe

Kielce 
Końcowa tabela

Rzeszów 

 Po zakończeniu sezonu władze Resovii złożyli wniosek o przyznanie walkoweru za przegrany mecz ze Stalą II Mielec (w składzie rywali wystąpiło kilku zawodników I-ligowego zespołu Stali Mielec), który został oddalony przez Zarząd Wojewódzkiej Federacji Sportu w Rzeszowie
 Pierwotnie, zgodnie z regulaminem degradacją z klasy okręgowej do klasy A zostały objęty cztery ostatnie zespoły w tabeli, jedna wobec zyskania awansu do II ligi przez mistrza klasy okręgowej, Siarki Tarnobrzeg, status ligowy utrzymała Stal Łańcut z 15. miejsca.
 Z tabeli przedstawionej w dzienniku „Nowiny” wynika, że przy ustalaniu kolejności drużyn przy równej zdobyczy punktowej decydował korzystniejszy bilans bramkowy. Z tego powodu Polonia Przemyśl została sklasyfikowana wyżej od Czuwaju Przemyśl, jako że zdobyła więcej goli przy jednakowym bilansie goli (+5). W przypadku uwzględnienia bezpośredniego bilansu pomiędzy tymi zespołami wyżej byłby Czuwaj, który w tym sezonie miał korzystniejszy bilans w pojedynku derbowym z Polonią (0:1, 2:0).

Eliminacje do II ligi 
Po eliminacjach do II ligi zwycięzca każdej z 6 grup awansował do II ligi.

Grupa I 
Tabela końcowa:

Wyniki

Grupa II 
Tabela końcowa:

Wyniki

Grupa III 
Tabela końcowa:

Wyniki

Grupa IV 
Tabela końcowa:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia III ligi polskiej w statystyce (cz. I)

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1973 w piłce nożnej
1974 w piłce nożnej
1973 w polskim sporcie
1974 w polskim sporcie